Saint-Pierremont (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Pierremont (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Pierremont (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia